MLK (piosenka)
 Kanał Śródlądowy
 Martin Luther King